«Зверь» (, другое название ) — американский телевизионный научно-фантастический триллер режиссёра Елены Ланской.

Сюжет 
Ослепнув после взрыва, диспетчер Аарон Скейтс помещается в больницу к доктору Андреа Хьюлитт, знаменитой своими экстраординарными медицинскими достижениями. Аарон — первый пациент, на котором она применяет новейшую технологию трансплантации органов. Ему делается пересадка глаз умирающего раненого волка, которого привезла в больницу куратор музея Лидия Армстронг. Последняя возражает против проведения операции, которая всё-таки проходит успешно.

Однако сам Аарон напуган своей способностью видеть в темноте, а также повышенным чувством слуха и потребностью в сыром мясе. А ещё ему хочется выть и охотиться на людей. И только Лидия понимает, почему. Зная, что Аарон может причинить вред себе и другим, она признаётся, что тоже является гибридом, но с помощью своего друга-шамана Клода Робертсона научилась обращать свои дикие инстинкты в источник силы, а не насилия. Изучив остальные приобретённые инстинкты в убежище Лидии, они отправляются к Робертсону, чтобы тот провёл ритуал по воссоединению духовного мира Аарона с миром волка.

Тем временем коллеги Андреа, знающие об изменениях, произошедших с Аароном, намерены загнать «зверя» и уничтожить его. Однако они не учли, что на стороне Аарона не только шаман и чуткая подруга, но ещё и несколько друзей из зоопарка.

В ролях

Каскадёры и дублёры 
 Роберт Борджес
 Трейси Гардхаус
 Лори МакКи
 Сэм Робинсон
 Дэн Скин
 Шон Скин
 Ричард Томас

Съёмочная группа 
 Режиссёр-постановщик: Елена Ланская
 Сценарист: Арне Олсен
 Оператор: Барри Гравель
 Продюсеры: Роберт Холми мл., Роберт Холми-ст., Гари Хаусэм, Филлис Лэйнг, Жилль Пакен, Майкл Дж. Тейлор
 Художник-постановщик: Рэжан Лабрие
 Художник по костюмам: Линда Мэдден
 Композитор: Терри Фрюэр
 Звукорежиссёр: Анита Любош
 Гримёр: Бренда Магалас
 Постановщики трюков: Чак Робинсон, Дэн Скин, Рик Скин

Ссылки 
  
 Информация о фильме на официальном сайте Елены Ланской 
 Review by Christopher Armstead
 Review by stacilayne

Научно-фантастические фильмы США
Фильмы-триллеры США
Фильмы о мутантах
Фильмы телеканала Syfy
Серия фильмов «Maneater»
Фильмы США 2007 года